Unter Europa-Pass werden unterschiedliche Sachverhalte bezeichnet:
 der europaweit einheitliche bordeauxrote Reisepass
 eine europaweite Zulassung von Investmentfonds; siehe OGAW-Richtlinie
 eine europaweite Bescheinigung von Ausbildungsleistungen, siehe EUROPASS Mobilität